2 für 300 ist eine Reisesendung, die seit 2015 von der Produktionsfirma M. E. Works GmbH für den WDR produziert wird. Die halbstündige Reportage begleitet Moderatorin Tamina Kallert und Kameramann Uwe Irnsinger auf zweitägigen Städtereisen durch europäische Metropolen. Das Konzept der Sendung besteht darin, mit einem knappen Budget von 300 Euro zu reisen. Seit 2021 unterstützen Moderatorin Lisa Kestel und Kameramann Davide Castellana das Format.

Sendungen 

Die Produktion weiterer Folgen, deren Ausstrahlung für 2023 vorgesehen ist, fand zwischen August und Oktober 2022 in Ljubljana, Palma und Athen statt.

Weblinks 
 2 für 300 im WDR-Fernsehen

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Deutschland)
Informationssendung (Fernsehen)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Westdeutscher Rundfunk (Fernsehen)
Das Erste